Desa Kragilan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kragilan (administrativ by i Indonesien, lat -7,60, long 110,90), Jawa Tengah, 
 Desa Kragilan (administrativ by i Indonesien, lat -7,79, long 110,57), Jawa Tengah, 
 Desa Kragilan (administrativ by i Indonesien, lat -7,53, long 110,62), Jawa Tengah, 
 Desa Kragilan (administrativ by i Indonesien, lat -7,41, long 110,83), Jawa Tengah, 
 Desa Kragilan (administrativ by i Indonesien, lat -7,64, long 109,97), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar